Il doppio del torneo di tennis Nichirei International Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrici Julie Halard e Arantxa Sánchez che hanno battuto in finale Amy Frazier e Rika Hiraki 6–1, 0–6, 6–1.

Teste di serie 

 Julie Halard /  Arantxa Sánchez (campionesse)
 Catherine Barclay /  Kerry-Anne Guse (primo turno)

 Debbie Graham /  Marianne Werdel (primo turno)
 Sabine Hack /  Mercedes Paz (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nichirei International Championships 1994